Jan Legierski ist der Name folgender Personen:

* Jan Legierski (Skisportler, 1911) (1911–1944), polnischer Skilangläufer, Skispringer und Nordischer Kombinierer 
 Jan Legierski (Nordischer Kombinierer) (* 1952), polnischer Nordischer Kombinierer